Иннсмут () — вымышленный город, созданный Говардом Филлипсом Лавкрафтом; небольшой портовый городок, расположенный в штате Массачусетс, округе Эссекс, недалеко от Аркхема. Собирательный образ всех опустевших городков США.

Описание 
Иннсмут ( /ˈɪnzməθ / ) — это рыбацкий городок и место действия повести «Тень над Иннсмутом» (1931), что находится в Массачусетс. Впервые упоминается в рассказе «Селефаис» (1920), где оно относится к вымышленной деревне в Англии. Иннсмут упоминается в сонетах «Грибы с Юггота». Лавкрафт назвал Иннсмут «значительно искаженной версией Ньюберипорта», штат Массачусетс.

Лавкрафт поместил Иннсмут на побережье графства Эссекс (англ. Essex Country), штат Массачусетс, к югу от острова Плам и к северу от Мыса Энн, и граничит с рекой Мануксет (англ. Manuxet River). Рядом находятся: Ньюберипорт, Ипсвич, Глочестер, Роули, Мартинс-Бич. Вероятно, Иннсмут также основан на рыбацком городке Флетвуд в Ланкашире, который имеет заметное сходство с описанием деревни. Иннсмут бедный город, который пребывает в ужасающем состоянии разрушения, многие здания гниют и находятся на грани обрушения.

Лавкрафт пишет, что Инсмут находится в ужасном состоянии упадка, многие здания гниют и находятся на грани обрушения. Название Иннсмут похоже на «гостиница» или «постоялый двор» () — вокруг таких мест, где путник мог отдохнуть, разрастались тихие деревушки, в которых, по мнению автора, и происходят самые страшные вещи.

Героя повести заинтересовали легенды об Иннсмуте, которые поведал ему бакалейщик в Археме, после чего он тут же приобрел билет на рейс в старинном автобусе, который, будто, никто из людей не замечал, а когда увидел город из окна то ощутил, будто, попал в Иной мир или город из прошлого, — таким образом Лавкрафт намекает на магическую природу этого места.

История 
Согласно произведению «Тень над Иннсмутом» город был «основан в 1643 году, до революции был известен судостроением и являлся центром путей морского промысла, что процветал в начале XIX века, а затем стал небольшим заводским центром». Гибель моряков в результате кораблекрушений и Англо-американская война 1812—1814 гг. положили конец благополучию Иннсмута, так как прибыльная торговля города с Южными морями пошатнулась. К 1828 году единственные корабли, которые все еще курсировали по этому маршруту, были корабли капитана Обеда Марша, главы одной из ведущих семей города. Единственными источниками дохода остались мельницы и торговля рыбой. 

В 1840 году, Марш основывает в Иннсмуте культ, известный как Эзотерический Орден Дагона (англ. Esoteric Order of Dagon), основанный на неизвестной религии, которую он узнал от Канаков на полинезийских островах, которые поклонялись Глубоководным. Марш заключил договор с островитянами, которые предлагали золото и рыбу в обмен на брак с жителями города. После рыбная промышленность города пережила большой подъем, а благополучие города резко возросло. Сети рыбаков стали полны рыбы, а также появилось золото, которое приносил Глубоководный народ. Вскоре местное население стало скрещиваться с Глубоководными, а из Рифа Дьявола сделали ритуальное место поклонения. Спустя некоторое время они становились полностью похожи на жителей глубин и уходили в море. 

В 1846 году в остальном мире ходили слухи, что в Иннсмуте свирепствует эпидемия загадочной чумы, которая убила большую часть населения, но на самом деле они были убиты в результате конфликта с союзом Маршей и Глубокодных. Когда семью Марш и его последователей арестованы власти, то жертвоприношения прекратились, поэтому Глубоководные отомстили и атаковали горожан. Сразу же возобновилась деятельность культа, увеличилось межродственное скрещивание между населением и уродливыми рыболюдьми. В дальнейшем, Иннсмут избегали в течение многих лет, до 1927 года, когда федеральные власти начали расследование контрабанды. Правительство пыталось разогнать Орден Дагона, но предпринятые меры не дали никаких результатов. Вскоре все жители города ушли под воду, а несогласные были убиты.

Достопримечательности 
Из всего города можно отметить старый, почти сгнивший отель «Джилмен-Хаус»; церковь Дагона, отличающуюся своим необычным убранством; Тиарой в музее, которую Глубоководные даровали жителям Иннсмута.

Иннсмут в произведениях Лавкрафта 
«Селефаис»

«Тень над Иннсмутом»

«Тварь на пороге»

«Рыбак с Соколиного мыса»

«Иннсмутская глина»

Иннсмут в произведениях других авторов 
Нил Гейман в рассказе «Старый своеобразный Шоггота» разъясняет, что американский Иннсмут был назван в честь старой английской деревни.

Литература 
 
 
 
 —"Innsmouth", pp. 149-50. Ibid.

Ссылки 
 https://redrumers.com/2015/08/31/alan-moore-providence-3/

Места из мифов Ктулху
Мифы Ктулху